Au existat de-a lungul timpului mai multe tratate care au fost negociate și semnate la Paris, printre care se pot enumera: 

 Tratatul de la Paris (1229) - a pus capăt Cruciadei Albigensiane
 Tratatul de la Paris (1259) - dintre Henric al III-lea al Angliei și Ludovic al IX-lea al Franței
 Tratatul de la Paris (1763) - a pus capăt războiului de șapte ani
 Tratatul de la Paris (1783) - a pus capăt războiului revoluționar american
 Tratatul de la Paris (1810) - a pus capăt războiului dintre Franța și Suedia
 Tratatul de la Paris (1814) - a pus capăt războiului dintre Franța și Coaliția celor Șase
 Tratatul de la Paris (1815) - urmare a înfrângerii lui Napoleon la Waterloo
 Tratatul de la Paris (1856) - a pus capăt Războiului Crimeei
 Tratatul de la Paris (1898) - a pus capăt războiului dintre Spania și Statele Unite ale Americii din perioada aprilie - august 1898 
 Tratatul de la Paris, 1919 - a pus capăt primului război mondial
 Tratatul de la Paris (1920) - a consfințit unirea dintre Basarabia și România
 Tratatele de pace de la Paris (1947) - sunt un grup de tratate care au stabilit în mod formal pacea dintre aliații celui de al Doilea Război Mondial și țările care au luptat de partea Axei.
 Tratatul de la Paris (1951) - a dus la formarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului
 Acordul de Pace de la Paris (1973) - a pus capăt implicării americane în Războiul din Vietnam
 Acordul de la Paris (2015) - tratat care reglementează măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon începând cu anul 2020 în obiectivul de reducere a încălzirii globale.

Paris